Strada senza uscita – concetto viabilistico
 Strada senza uscita – film del 1969 diretto da Gaetano Palmieri
 Strada senza uscita (Blackheart Highway) – romanzo di Richard Barre, Il Giallo Mondadori n. 2818
 Strada senza uscita (Dead End) – romanzo di Helen R. Myers, I nuovi bestsellers n. 244
 Strada senza uscita – miniserie televisiva del 1986 diretta da Anton Giulio Majano